Cotte (qui se prononce /kɔt/ et non /kot/ comme ) est un nom commun ou un nom propre.

Sciences et techniques

Biologie 
 Un cotte est un poisson du genre Cottus, dont plusieurs espèces sont appelées chabots.

Culture et société

Habillement 
 Une cotte est une jupe paysanne ou un vêtement de travail ou de protection, de manière ancienne ou dans des expressions conservées :
 cotte d'armes ;
 cotte de mailles ;
 cotte de mailles annulaire.

Patronyme 

 Bruno Cotte (1945-), un magistrat français ;
 Gaston Cotte (1879-1951), un chirurgien français ;
 Louis Cotte (1740-1815), un prêtre oratorien français ;
 Olivier Cotte (1963-), un réalisateur, scénariste de bande-dessinée et historien du cinéma d'animation français ;
 Olivier Cotte (1972-), un skieur acrobatique français, médaillé de bronze aux Championnats du monde de bosses en 1993 ;
 Robert de Cotte (1656-1735), un architecte français ;
 Roger Cotte (1921-1999), flûtiste à bec et musicologue français.

Toponyme 

 la caverne de Cotte, une grotte dans l'île de La Réunion ;
 La Cotte, un site préhistorique à Jersey (îles Anglo-Normandes) ;
 Les Cottés, un site préhistorique à Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne, France) ;
 Saint-Hilaire-Cottes, une commune du Pas-de-Calais (France).